Saint-Cybard est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Saint-Cybard, (Charente), aujourd'hui intégrée à Montmoreau-Saint-Cybard
 Saint-Cybard, (Dordogne), aujourd'hui intégrée à Mouleydier

Homophone 

 Saint-Cibard, commune française de la Gironde